Laia hace referencia a varios artículos:

Arqueología
 Laia, fósil de Pliobates cataloniae, simio del árbol evolutivo de los hominoideos;

Personas
 Laia Marull, actriz de cine y teatro española;
 Laia Palau Altés, jugadora española de baloncesto;
 Laia Pons Arenas, nadadora española de natación sincronizada;
 Laia Forcadell Arenas, atleta española especialista en 400 metros vallas;
 Laia Sanz i Pla-Giribert, piloto española de trial, enduro y rally raid;
 Laia Ferrer, reportera de TV3 ;
 Laia Tutzo Moreno, deportista española que compite en vela;
 Laia Ortiz Castellví, política española;
 Laia Martín Hernández, pianista catalana;

Organizaciones
 Laia Films, productora cinematográfica creada en 1936 por el Comisariat de Propaganda de la Generalidad de Cataluña;
 LAIA, Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia, partido político desaparecido.